Primeira Batalha de Sirte — 17 de dezembro de 1941 durante a Segunda Guerra Mundial
Segunda Batalha de Sirte — 22 de março de 1942 durante a Segunda Guerra Mundial

Batalha de Sirte (2011) — de 15 de setembro a 20 de outubro de 2011 durante a Primeira Guerra Civil Líbia
Batalha de Sirte (2015) — queda de Sirte para o Estado Islâmico
Batalha de Sirte (2016) — retomada de Sirte pelo Governo do Acordo Nacional
Batalha de Sirte (janeiro de 2020) — captura de Sirte pelo Exército Nacional Líbio
Operação Caminhos da Vitória — contra-ofensiva do Governo do Acordo Nacional iniciada em junho de 2020 para recapturar Sirte

Desambiguações de guerras e batalhas